Deux régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Crussol » :

Infanterie
 Le régiment de Crussol

Cavalerie
 Le régiment de Crussol cavalerie

Homonymie d'unités militaires